Die St Louis Open 2004 fanden vom 28. September bis 3. Oktober 2004 in St. Louis, Missouri, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Im Endspiel trafen Karim Darwish und Joseph Kneipp aufeinander. Darwish gewann die Partie mit 6:11, 11:4, 11:8 und 11:5 und damit seinen elften Titel auf der PSA World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Michael Puertas einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2004/05
Squashturnier in St. Louis